Ајви има више значења:
 Ајви (Вирџинија)
 Ајви (Џорџија)